Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Barranquilla 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nicholas Monroe e Maciek Sykut erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Facundo Bagnis e Federico Delbonis hanno battuto in finale Fabiano de Paula e Stefano Ianni 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Facundo Bagnis /  Federico Delbonis (Campioni)
  Fabiano de Paula /  Stefano Ianni (finale)

  Renzo Olivo /  Marco Trungelliti (quarti di finale)
  Jorge Aguilar /  Julio César Campozano (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2013
ATP Challenger Tour 2013